Андре́й Вы́родов: Выродов, Андрей Васильевич (ок. 1772 — ?) — русский писатель XVIII века, переводчик с немецкого языка.
 Выродов, Андрей Никитич (1670—1742) — российский военачальник и государственный деятель, губернатор Белгородчины.
 Выродов, Андрей Никитович (1899—1961) — советский военачальник, полковник.